Ко́лвица — село в Кандалакшском районе Мурманской области. Входит в городское поселение Кандалакша. Расположено на реке Колвица.

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 9 человек, из них 4 мужчины (44,4 %) и 5 женщин (55,6 %).

Колвицкие водопады 
Колвицкие водопады находятся недалеко от одноименного села в нижнем течении реки Колвица. Здесь река делится островком на две протоки. Правая протока представляет собой водопадный слив через разрушенную плотину с перепадом высоты около 5 метров. Водопад «Черный падун» на левой протоке образован гранитной скалой, с которой вода мощной струей падает с 6-метровой высоты.

Галерея

Литература 

Кузьмин Д. В., Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия. Историко-культурный потенциал топонимии карельской деревни Колвица на Кольском полуострове// Вопросы ономастики. 2022. Т. 19. № 2. С. 127–163. DOI: 10.15826/vopr_onom.2022.19.2.020

Примечания

Ссылки 
 Колвица на сайте kandalaksha.org

Населённые пункты Кандалакшского района